Sezon 2005/2006 klubu Górnik Zabrze.

Rozgrywki 
 I liga: 14. miejsce
 Puchar Polski: 1/16 finału

Wyniki 

 D – dom
 W – wyjazd

Skład zespołu

Zobacz też 
 Górnik Zabrze

Przypisy 

2005 w piłce nożnej
2006 w piłce nożnej
Górnik Zabrze w poszczególnych sezonach
2005 w polskim sporcie
2006 w polskim sporcie